Кайренай

 Кайренай (Вильнюс) — микрорайон в Вильнюсе.
 Кайренай (Мицкунай) — деревня в Вильнюсском районе.
 Кайренай (Радвилишкис) — деревня в Радвилишкском районе